Lobeck ist der Familienname folgender Personen:
 Armin K. Lobeck (1886–1958), US-amerikanischer Geologe und Geograph
 Charles O. Lobeck (1852–1920), US-amerikanischer Politiker
 Christian August Lobeck (1781–1860), deutscher klassischer Philologe und Religionshistoriker
 David Lobeck (1560–1603), deutscher lutherischer Theologe, siehe David Lobech
 Florian Lobeck (1816–1869), deutsch-chilenischer Altphilologe
 Heinrich Ludwig Lobeck (1787–1855), deutscher Kaufmann und Versicherungsunternehmer
 Louis Lobeck (1877–1949), Schweizer Architekt

Sonstiges:
 Lobeck-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Lohbek